La República de la Florida fue una nación independiente que existió en el territorio del actual estado norteamericano de la Florida desde el 10 de enero de 1861, cuando se convirtió en el tercer estado en declarar su secesión de la Unión tras la elección de Abraham Lincoln, hasta el 8 de febrero de 1861, cuando se unió a los Estados Confederados de América.

Referencias 

Estados y territorios fundados en 1861
Florida
Historia de Florida
Historia territorial de Estados Unidos
Estados Confederados de América